Powatanowie – federacja plemion indiańskich
 Powatan – wódz indiańskiej wioski Werocomoco
Miejscowości w USA:
 Powhatan – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Powhatan – wieś w stanie Luizjana, w parafii Natchitoches
 Powhatan – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Powhatan
Gminy w USA:
 Powhatan (ang. Powhatan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Powhatan (ang. Powhatan County) – w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Powhattan